Emigratie, het definitief verlaten van het geboorteland
 Emigratie (novelle), een verhaal van Willem Frederik Hermans, geschreven in 1946.